Es mostren les primeres òperes o obres de teatre líric representades en un lloc, en una llengua determinada i amb música d'una persona nascuda en un lloc.

Primeres òperes representades i estrenades en un lloc 
Es llisten les primeres òperes representades en un lloc (els actuals estats sobirans i alguns territoris amb entitat cultural), independentment de la llengua del llibret o l'origen dels autors.
En el lloc, es dona l'estat en primer lloc i, a continuació, el lloc concret on es representà l'obra.
Si abans de l'estrena d'una òpera, s'hi havia estrenat un altre tipus d'obra musical teatral (sarsuela, singspiel, etc.), també s'indica.
Quan l'obra citada és coneguda però no s'ha conservat, també es llista la primera òpera conservada representada en el lloc.

.

Primeres òperes escrites en una llengua 
Es llisten les primeres òperes que van tenir el llibret en una llengua determinada; si abans hi havia hagut una obra musical teatral (sarsuela, singspiel, etc.) en aquesta llengua, també s'indica.
Quan la primera obra coneguda no conserva la música, es dona i també es dona la primera que es conserva completa.
El codi de llengua donat segueix una classificació sistemàtica (Classificació decimal universal) que permet ordenar les llengües per grups i famílies lingüístiques.

Primeres òperes de músics d'un lloc 
Es llisten les primeres òperes la música de les quals ha estat feta per algú nascut en el lloc (els actuals estats sobirans i alguns territoris amb entitat cultural), independentment de la llengua del llibret o on s'hagi estrenat. També es dona la primera òpera la música de la qual ha fet una dona del lloc.

Si abans de l'estrena d'una òpera, s'hi havia estrenat un altre tipus d'obra musical teatral (sarsuela, singspiel, etc.), també s'indica. Quan l'obra citada és coneguda però no s'ha conservat, també es llista la primera òpera conservada d'un autor del lloc.

Notes

Referències 

Primeres